Michajlovgrad (bulgariska: Михайловград) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Montana, i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Michajlovgrad ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 5,9 kilometer i nord-sydlig riktning, och 7,9 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen ligger vid Michajlovgrad:

 Montana (47 445 invånare)

Omgivningarna runt Michajlovgrad är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Michajlovgrad är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Montana (region)
Insjöar i Bulgarien större än 10 kvadratkilometer